Weißer Tod steht für:

 Schneelawine
 Tuberkulose
 Weißer Tod (Originaltitel Du gamla, du fria), Kriminalroman von Liza Marklund (2011)
 Weißer Tod (Originaltitel Lethal White), Kriminalroman von Robert Galbraith (2018)
 den Spitznamen von Simo Häyhä (1905–2002), finnischer Scharfschütze
Filmtitel:
Weißer Tod in Alaska (1954)
Siehe auch:
 Blaues Wasser, weißer Tod